MUFC kan henvise til flere forskellige fodboldklubber:

 Manchester United F.C. – en engelsk fodboldklub
 Malahide United F.C. – en irsk fodboldklub
 Manly United FC – en australsk fodboldklub
 Monaghan United F.C. – en irsk fodboldklub
 Maritzburg United F.C. – en sydafrikansk fodboldklub